Volney peut désigner :

Patronyme 

 Volney, ou Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, comte Volney, philosophe et orientaliste français.
 , politicien de Trinité-et-Tobago.

Toponyme 

 Volney, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis.
 Volney, une ville du comté d'Oswego, État de New York.
  ou « Cercle artistique et littéraire de la rue Volney » (au N°7), actif à Paris entre la fin du  et 1914.

Autre 
 Prix Volney, décerné par l'Institut de France.
Homonymie de localités aux États-Unis